Yan Pavol Šťastný (né le  à Québec, Canada) est un joueur à double nationalité canadienne et américaine de hockey sur glace professionnel.

Carrière 
Il commence sa carrière en 1999 avec St-Louis dans la NAHL et l'année suivante en CSJHL. Il termine la saison à Omaha en USHL. Pour la saison suivante il joue pour l'Université de Notre Dame en CCHA. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en , en . En 2003 il joue en DEL pour Nuremberg. Depuis la saison 2005-2006, il joue dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton et ensuite avec les Bruins de Boston pour finalement rejoindre les Blues de Saint-Louis en 2007.

Le , les Blues le cèdent aux Canucks de Vancouver en retour de Pierre-Cédrick Labrie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || St. Louis Sting || NAHL || 45|| 12|| 23|| 35|| 77||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || St. Louis Sting || NAHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Lancers d'Omaha  || USHL || 44|| 17|| 14|| 31|| 101|| 11|| 6|| 6|| 12|| 12
|-
|2001-2002 || Notre Dame || NCAA || 33|| 6|| 11|| 17|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Notre Dame || NCAA || 39|| 14|| 9|| 23|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 44|| 9|| 20|| 29|| 83|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2004-2005 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 51|| 24|| 30|| 54|| 60|| 6|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
|2005-2006|| Stars de l'Iowa || LAH|| 51|| 14|| 17|| 31|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Bruins de Boston || LNH|| 17|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Bruins de Providence|| LAH|| -|| -|| -|| -||- || 6|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
|2006-2007|| Bruins de Boston || LNH|| 21|| 0|| 2|| 2|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Bruins de Providence|| LAH|| 11|| 3|| 9|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Rivermen de Peoria || LAH|| 39|| 11|| 17|| 28|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||Rivermen de Peoria || LAH|| 43|| 13|| 11|| 24|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 12|| 1|| 1|| 2|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Rivermen de Peoria || LAH|| 30|| 12|| 7|| 19|| 21|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2008-2009|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 34|| 3|| 4|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2009-2010||Rivermen de Peoria || LAH|| 49|| 10|| 17|| 27|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Moose du Manitoba || LAH|| 16|| 2|| 4|| 6|| 18|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 49|| 5|| 7|| 12|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 40|| 14|| 21|| 35|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 42|| 16|| 17|| 33|| 83|| 3|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 28|| 9|| 13|| 22|| 44|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8 
|-
|2014-2015|| Mora IK || Allsvenskan || 23 || 1 || 4 || 5 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || SERC Wild Wings || DEL || 38|| 10|| 10|| 20|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017 || HC Vítkovice || Extraliga || 37 || 7 || 7 || 14 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2017-2018 || EHC Lustenau || AlpsHL || 39|| 25|| 28|| 53|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 

| 91 || 6 || 10 || 16 || 58 || - || - || - || - || -

Parenté dans le sport 
Il est membre d'une grande famille de joueurs de hockey : son père Peter Šťastný et ses deux oncles Marián et Anton ainsi que son frère Paul Stastny ont joué en tant que professionnels.

Références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du EHC Lustenau
Personnalité sportive liée à la ville de Québec